

Persone
Abraham O'Reilly – schermidore cubano
Ahna O'Reilly – attrice statunitense
Alejandro O'Reilly – generale e politico irlandese
Emily O'Reilly – scrittrice e politica irlandese, ex giornalista e giornalista televisiva
Finbarr O'Reilly – fotografo canadese
Heather O'Reilly – calciatrice statunitense
John O'Reilly – batterista statunitense
Kyle O'Reilly – wrestler canadese
Maddy O'Reilly – attrice pornografica statunitense
Robert O'Reilly – attore statunitense
Ryan O'Reilly – hockeista su ghiaccio canadese
Tim O'Reilly – editore irlandese naturalizzato statunitense

Altro
O'Reilly – famiglia reale irlandese
O'Reilly Media – casa editrice statunitense